Pasi Petriläinen, finski hokejist, * 5. maj 1978, Pirkkala, Finska.

Pasi Petriläinen je finski hokejist, ki je igral na položaju branilca. Sredi sezone 2007/08 je prestopil v klub HDD Tilia Olimpija in v klubu ostal do zaključka sledeče sezone 2008/09. V zadnjih dveh sezonah je igral za CSG Strasbourg v francoski ligi. Igral je za finsko mladinsko reprezentanco in večji del kariere za več finskih klubov, predvsem za Tampero, kjer je bil v sezonah 1998/99 in 1999/00 kapetan.

Pregled kariere
Posodobljeno: 15. januar 2009

|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. 3. liga
| 93/94
|
| 30
| 6
| 20
| 26
|
| 36
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 25
| 3
| 0
| 3
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. 3. liga
| 94/95
|
| 11
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. 2. liga
| 94/95
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 40
| 0
| 4
| 4
| +8
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. 3. liga
| 95/96
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. 2. liga
| 95/96
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 3
| 4
| 7
| +8
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 43
| 2
| 9
| 11
| -5
| 46
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 4
| 7
| 11
| +13
| 34
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +4
| 4
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 97/98
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 98
|
| 7
| 0
| 5
| 5
| +7
| '2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 35
| 3
| 3
| 6
| -23
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 39
| 1
| 9
| 10
| +3
| 22
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 49
| 3
| 10
| 13
| -1
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 01/02
|
| 56
| 1
| 8
| 9
| +10
| 32
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 02/03
|
| 56
| 6
| 12
| 18
| -8
| 26
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 47
| 3
| 13
| 16
| +8
| 51
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
| 13
| 0
| 3
| 3
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 14
| 0
| 4
| 4
| 0
| 6
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -4
| 12
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 32
| 0
| 3
| 3
| -6
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 06/07
|
| 45
| 2
| 7
| 9
| 0
| 58
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 17
| 3
| 5
| 8
| +12
| 28
|
| 15
| 2
| 0
| 2
| -2
| 20
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 49
| 2
| 2
| 4
| -9
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| LeKi Lempäälä
| Finska 2. liga
| 09/10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSG Strasbourg
| Francoska liga
| 10/11
|
| 25
| 2
| 5
| 7
| 
| 55
|
| 13
| 1
| 2
| 3
|
| 32
|-
| CSG Strasbourg
| Francoska liga
| 11/12
|
| 15
| 2
| 2
| 4
| 
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 736
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 671
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 102
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti LeKi Lempäälä
Hokejisti CSG Strasbourg